Sereni:
 Ada Feinberg-Sireni, Ada Feinberg-Sereni
 Enzo Sereni (1905–1944)
 Karol Serini (Sereni)
 Mario Sereni (* 1928, Perugia)
 Matteo Sereni (* 1975)
 Vittorio Sereni

 Necer Sereni